

Виїзд — присілок, Гороховецький район, Владимирська область
 Виїзд — село, Сарапульський район, Удмуртія